Julia Culp (1880-1970), Nederlands zangeres
Betsy Rijkens-Culp (1884-1958), Nederlands pianiste en zus van Julia
Betsy Culp (1883-1976), Nederlands pianiste en nicht van bovenstaande Julia en Betsy
Juliette Culp (1885-?), Nederlands pianiste en nicht van bovenstaande drie
Emilie Culp (1868-1898), Nederlands soubrette en verwant aan bovenstaande vier
Cato Culp (1878-1967), Nederlands soubrette, verwant aan de bovenstaande vijf
Robert Culp (1930-2010), Amerikaans acteur